Коко Вандевей була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Каріна Віттгефт.

Анетт Контавейт виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Наталію Віхлянцеву з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3 
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=1/WC
| RD1-team01= Д Цібулкова
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=4
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= А Лоттнер
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= М Като
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Є Родіна
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Р Гогеркамп
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= М Мінелла
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Т Корпач
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= А Конюх
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= К Бертенс
| RD1-score09-1=66
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=2
| RD1-seed10=
| RD1-team10= А Петкович
| RD1-score10-1=78
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Н Віхлянцева
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= К Лістер
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= А Главачкова
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=LL
| RD1-team14= Е Мугаммад
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=4

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= А Рус
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Т Бабош
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=3

| RD2-seed01=Q
| RD2-team01= А Лоттнер
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Є Родіна
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Р Гогеркамп
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= А Конюх
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=
| RD2-team05= А Петкович
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Н Віхлянцева
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= А Главачкова
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=WC
| RD2-team08= А Рус
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Є Родіна
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=77
| RD3-score01-3=610
| RD3-seed02=5
| RD3-team02= А Конюх
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=64| RD3-score02-3=712| RD3-seed03=
| RD3-team03=  Н Віхлянцева| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04= А Рус
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=5
| RD4-team01= А Конюх
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02=  Н Віхлянцева| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=7| RD4-score02-3=
}}

 Нижня половина 

 Кваліфікація 
 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Щасливий лузер 
  Ейжа Мугаммад'''

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Ricoh Open, одиночний розряд
2017